Aktivist Brieske-Senftenberg steht für:
 SC Aktivist Brieske-Senftenberg, Sportclub (1954–1963) der Sportvereinigung Aktivist aus Senftenberg, Brandenburg
 BSG Aktivist Brieske-Senftenberg, Betriebssportgemeinschaft (1972–1990) aus Senftenberg, Brandenburg, siehe FSV Glückauf Brieske-Senftenberg